Alfie Arcuri – cantante australiano, vincitore di The Voice nel 2016
Camillo Arcuri –  giornalista e scrittore italiano
Domenico Arcuri – Commissario straordinario del governo italiano per l'emergenza COVID-19
Manuela Arcuri – attrice, modella e conduttrice televisiva italiana, sorella di Sergio
Mike Arcuri – politico statunitense
Sergio Arcuri – attore italiano, fratello di Manuela
Vincenzo Gallo Arcuri – poeta, patriota e rivoluzionario italiano